Centralamerikanska och karibiska spelen är ett sportevenemang för hela Centralamerika och Karibien. Premiäråret var 1926, under namnet Centralamerikanska spelen, och då deltog bara Guatemala, Kuba och Mexiko. 1935 utökades namnet till Centralamerikanska och karibiska spelen för att bättre spegla vilka som var med.

Centralamerikanska och karibiska spel

Historisk medaljställning

Se även 
 Panamerikanska spelen

Källor

Externa länkar 
 Officiell webbplats, 2006 års spel
 Officiell webbplats, 2010 års spel

Återkommande sportevenemang med premiär 1926
Sport i Centralamerika